Саккарский список — перечень 58 египетских царей от Аджиба и Каа (I династия) до Рамзеса II (XIX династия), в правление которого он и был составлен. Происходит из гробницы зодчего Тунари, который руководил строительными работами Рамзеса II. Многие фараоны в списке пропущены составителем по не всегда ясным соображениям. Так, из всей III династии упоминаются только четыре правителя. Саккарский список, обнаруженный в 1861 году, находится в собрании Каирского музея.

Иногда Саккарским списком называют полустёртый перечень фараонов VI династии, найденный в 1932 г. на крышке саркофага Анхесенпепи I — супруги фараона Пепи I.

Список фараонов

См. также 
 Камень из Южной Саккары
 Абидосский список
 Царский список Карнака
 Палермский камень
 Туринский царский канон

Литература
 Jürgen von Beckerath. Chronologie des pharaonischen Ägypten. Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr. Münchner Ägyptologische Studien, Bd. 46. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, S. 24, 216, ISBN 3-8053-2310-7

Списки фараонов
Открытия 1861 года
Саккара